zgrupowanie (sport)
 zgrupowanie (buddyzm) – w buddyzmie składnik (skandha) żyjącej istoty
 zgrupowanie (ekologia) – rodzaj biocenozy
 zgrupowanie miejsc postojowych – pojęcie techniczno–prawne stosowane w budownictwie